Rativates („podobný běžcům [skupině nelétavých ptáků]“) byl rod ornitomimidního teropoda, žijícího v době před asi 77 až 75 miliony let (pozdní křída, kampán) na území dnešní kanadské provincie Alberta (v okolí řeky Red Deer, Dinosauří provinční park). Fosilie jsou známé z geologického souvrství Dinosaur Park.

Popis 
Byl to zřejmě všežravý ornitomimidní („pštrosí“) dinosaurus menší velikosti, příbuzný rodům Ornithomimus a Struthiomimus. Fosilie tohoto teropoda byly objeveny již roku 1934 a o šestnáct let později byly provizorně označeny jako patřící rodu Struthiomimus. V roce 1972 kanadský paleontolog Dale Russell dokonce zařadil zkameněliny do druhu Struthiomimus altus. Teprve se znalostí kompletnější části kostry však byl roku 2016 popsán nový rod a druh ornitomimida. Holotyp nese označení ROM 1790 a jde o fragmentárně dochovanou kostru. Šlo o jedince starého nejméně osm let. Patřil k menším druhům pštrosích dinosaurů, dosahoval jen poloviční velikosti oproti vzrostlým jedincům strutiomima (jeho celková délka tedy činila jen kolem 2 metrů). 

Druhové jméno evadens ("unikající") se vztahuje k předpokládané schopnosti dinosaura rychle utéci před predátory. Maximální rychlost běhu je u tohoto dinosaura odhadována asi na 50 až 70 km/h.

Kladogram

Odkazy

Reference

Literatura 
 McFeeters, B.; Ryan, M.J.; Schröder-Adams, C.; Cullen, T.M. (2016). "A new ornithomimid theropod from the Dinosaur Park Formation of Alberta, Canada". Journal of Vertebrate Paleontology: e1221415. doi: 10.1080/02724634.2016.1221415
 Ilustrace rativata od Andreje Atučina na jeho blogu

Externí odkazy 
 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Dinosauři ze Severní Ameriky